Longiertraining steht für
 Longieren in der Pferdehaltung und
 Longieren mit Hund